Silver Apples — дебютный альбом группы Silver Apples , вышедший в 1968 году на лейбле Kapp Records.

Об альбоме
Диск записывался в июне 1968 года на четырёхдорожечной аппаратуре в студии лейбла Kapp Records. Качество этой работы не устроило музыкантов: из-за технических ограничений приходилось постоянно делать промежуточное сведение, и к концу процесса все погрешности вылились в явные дефекты в виде щелчков и потрескиваний. Это был самый успешный альбом коллектива занявший 193 место в Billboard 200. Диск был переиздан в 1997 году MCA Records. Он был составлен со вторым альбомом группы Contact.

 Лидер группы Симеон: «Что-то в духе лабораторной работы. Это из-за того, что наш звукорежиссёр прежде не записывал ничего, кроме партий аккомпанемента фортепиано».

Список композиций 
 «Oscillations» (Danny Taylor, Stanley Warren) 2:48
 «Seagreen Serenades» (Simeon, Warren) 2:55
 «Lovefingers» (Simeon, Warren) 4:11
 «Program» (Simeon, Warren) 4:07
 «Velvet Cave» (Simeon, Warren) 3:30
 «Whirly-Bird» (Simeon, Warren) 2:41
 «Dust» (Simeon, Warren) 3:40
 «Dancing Gods» (Navajo Indian Ceremonial) 5:57
 «Misty Mountain» (Eileen Lewellen, Simeon) 3:26

Участники записи 
Silver Apples
 Дэн Тэйлор (Dan Taylor) — ударные, перкуссия, вокал
 Симеон (Simeon) — осциляторы, вокал

Технический персонал
 Дон Ван Горден (Don Van Gorden) — инженер

Материал альбома
 Anonymous Arts — обложка
 Virginia Dwan — фотография

Хит-парады

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 1968 года